Get Back Up – singolo di T.I. del 2010
Get Back Up – singolo di TobyMac del 2010